El Retrato de Francisco de Pisa  es una obra de El Greco, realizada en 1614 durante su último período toledano. Se conserva en el Museo de Arte Kimbell de Fort Worth, Texas.

Análisis 

No se ha identificado al personaje de este retrato. Una parte de la crítica sostiene que se trata del historiador italiano Giacomo Bosio, debido a las palabras pintadas en el libro. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos piensan que se trata del doctor toledano Francisco de Pisa, clérigo español enemigo de Santa Teresa de Jesús —a quien criticó porque sus escritos contenían muchas cosas que «parecen contradicen a la verdad y sana doctrina y al buen uso de la oración mental»—.

La postura del retratado es muy similar a la del retrato del cardenal Tavera, quien también apoya sus manos sobre un libro abierto colocado en una mesa cubierta por un tapete verde. Su figura se muestra en tres cuartos de perfil sobre un fondo neutro; aunque destaca el aspecto cadavérico del hombre, el cretense nos muestra también el lado fuerte y vital de Francisco de Pisa. El modelo observa al espectador y establece una distancia respetuosa a través de su mirada.

Bibliografía 
 ÁLVAREZ LOPERA, José, El Greco, Madrid, Arlanza, 2005, Biblioteca «Descubrir el Arte», (colección «Grandes maestros»). ISBN 84-955503-44.
 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael, El Greco, Colonia, Taschen, 2003. ISBN 978-3-8228-3173-1.

Referencias 

Francisco de Pisa
Museo de Arte Kimbell
Cuadros de los años 1610
Libros en el arte